Lagueux est un patronyme porté notamment par :

 Karine Lagueux, comédienne et chanteuse québécoise ;
 Maurice Lagueux (né en 1940), universitaire, économiste, épistémologue et philosophe canadien.

Homonymie de patronyme